Калиничев — русская фамилия. Известные носители:
 Калиничев, Борис Геннадьевич (род. 1948) — российский государственный деятель.
 Калиничев, Василий Петрович — советский государственный и хозяйственный деятель, Почётный железнодорожник СССР. 
 Калиничев, Иван Михайлович (1906—1954) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Калиничев, Михаил Михайлович (род. 1976) — российский актёр театра и кино.
 Калиничев, Сергей Леонидович (род. 1956) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1997).